Favomicrosporon är ett släkte av svampar. Favomicrosporon ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Favomicrosporon